Die Saison 2005/06 der Oberliga Westfalen war die 28. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die zwölfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure von Borussia Dortmund mit neun Punkten Vorsprung auf den SC Verl. Den Dortmundern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der SV Schermbeck, die zweite Mannschaft der Sportfreunde Siegen und der VfB Fichte Bielefeld. Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen die Hammer SpVg als Staffelsieger und die Sportfreunde Oestrich-Iserlohn auf. Oestrich-Iserlohn rückte für den Staffelmeister DSC Wanne-Eickel nach, der keine Lizenz für die Oberliga erhielt. Aus der Regionalliga Nord stiegen Preußen Münster und die SG Wattenscheid 09 ab.

Der Torschützenkönig wurde Seyfullah Kalayci vom VfB Hüls mit 24 Toren. Der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Siegen wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen. Der LR Ahlen änderte am 1. Juni 2006 seinen Namen und trat in der folgenden Saison als Rot Weiss Ahlen an.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2005/06 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus der Regionalliga Nord 2004/05
 Arminia Bielefeld II
 Borussia Dortmund II
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2004/05:
 VfL Bochum II
 FC Schalke 04 II 
 VfB Hüls
 SC Verl
 SpVg Emsdetten 05
 LR Ahlen II
 Sportfreunde Lotte  
 FC Eintracht Rheine
 FC Gütersloh 2000
 VfB Fichte Bielefeld
 SpVgg Erkenschwick  
 SV Schermbeck
 Sportfreunde Siegen II
 SV Lippstadt 08
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 2004/05:
 Delbrücker SC (Staffel 1)
 Westfalia Herne (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 2005/06 bei Westfalenkick.de
 Oberliga Westfalen 2005/06 bei kicker.de

2005
Fußballsaison 2005/06